Abtei Sainte-Marie steht für:
 Abtei Sainte-Marie (Arles-sur-Tech), ehemaliges Benediktinerkloster in der französischen Gemeinde Arles-sur-Tech, Département Pyrénées-Orientales
 Abtei Sainte-Marie de Fontfroide, ehemaliges Zisterzienserkloster auf dem Gebiet der französischen Gemeinde Narbonne, Département Aude
 Abtei Sainte-Marie de Lagrasse, Kloster der Regularkanoniker von Lagrasse in der französischen Gemeinde Lagrasse, Département Aude